Montgomery Ward steht für:

 Montgomery Ward (Versandhandel), ein ehemaliges Versandhandelsunternehmen
 Montgomery Ward (Label), ein Plattenlabel des Versandhandelsunternehmens

Siehe auch:
 Montgomery Ward Building